Cacciatori ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Cacciatori (1794–1871), italienischer Bildhauer
 Maurizia Cacciatori (* 1973), italienische Volleyballspielerin